Conga kan avse:

 Conga (djur), ett släkte av fjärilar
 Det iriska namnet på Cong (ort), en ort på Irland
 En kubansk trumma, se Congas